A. Ralph Epperson est un auteur américain de théories du complot et antimaçonniques. Il est également conférencier et vidéaste et édite ses conférences sur support audio ou vidéo.

Biographie 
Il est l'intervenant principal d'un épisode du documentaire d'History Channel: Decoding the Past: Secrets of the Dollar Bill.

Théories 
Epperson raconta dans un ses livres la subordination maçonnique d'un président des États-Unis, Andrew Johnson, face à Albert Pike, son maître dans les loges.

Œuvres

Livres 
 1985 : The unseen hand : An introduction into the conspiratorial view of history, édition Publius Press, 
 1987 :  Secret societies
  1990 : New World Order, édition Publius Press, 
  1998 : Masonry : Conspiracy Against Christianity. Evidence That the Masonic Lodge Has a Secret Agenda
  2005 : Jesse James : United States Senator

Audio 
Secret Societies, 1987
Audio interview conducted by (Milton) William Cooper, on his radio program, Hour Of The Time
The Secret Agenda of Freemasonry, 1997
Victor Thorn Interviews Ralph Epperson, January 12, 2006 
Freemasonry, October 11, 2010 
Freemasonry 2, August 6, 2011

Video 
$10 a Gallon Gasoline, May 13, 2010 
New World Order - 1-7, June 7, 2010 
America's Secret Destiny Parts 1 and 2, July 30, 2010 
Only the US has Nukes, November 6, 2010 
American Alone has Nukes, May 17, 2015

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel sur internet

Essayiste américain du XXe siècle
Essayiste américain du XXIe siècle
Conférencier américain
Anti-maçonnerie
Naissance en novembre 1937
Théoricien du complot américain
Vidéaste